Pułki piechoty Wojska Polskiego
 Pułki piechoty Księstwa Warszawskiego
 Pułki piechoty Królestwa Kongreswego
 Pułki piechoty Wojska Polskiego II RP
 Pułki piechoty PSZ na Zachodzie
 Pułki piechoty ludowego Wojska Polskiego

a także:
 Pułki piechoty amerykańskiej
 Pułki piechoty brytyjskiej
 Pułki piechoty francuskiej
 Pułki piechoty niemieckiej
 Pułki piechoty rosyjskiej